Габърска е присъединено село към село Балабанско.

История 
От 8 септември 2012 г. село Габърска е присъединено към Балабанско.

Население

Бележки 

Исторически села в област Ловеч
История на община Троян